Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) — федеральный орган исполнительной власти, находившийся в ведении Министерства образования и науки.

История 
Создано 9 марта 2004 года как Федеральное агентство по науке, 20 мая 2004 года переименовано в Федеральное агентство по науке и инновациям.

Осуществляло функции по реализации государственной политики, по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Упразднено 10 марта 2010 года, его функции переданы Министерству образования и науки.

Руководитель агентства 
 Мазуренко Сергей Николаевич (с 13 марта 2004 г., переназначен 9 июня 2004 г., руководил Агентством до 10 марта 2010 г.)

Структура агентства 
 Управление развития поисковых исследований и новых технологий
 Управление программ и проектов
 Управление инновационного развития и инфраструктуры
 Управление финансирования, учета и отчетности
 Управление федерального имущества научной сферы
 Управление делами

Федеральные целевые программы 
 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2012 годы»
 ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008—2010 годы»
 ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007—2011 годы
 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 годы
 ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008—2015 годы
 Федеральная целевая программа «Мировой океан»

Международное сотрудничество 
 Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие международного научно-технического сотрудничества»
 Российско-Американский инновационный совет по высоким технологиям
 Международное сотрудничество Россия-ЕС
 Рабочая группа по промышленной науке и технологиям АТЭС
 Сотрудничество с МЭА
 Международные партнерства: энергетика и рациональное природопользование

Ссылки 
 Официальный сайт Роснауки
 Положение о Федеральном агентстве по науке и инновациям
 STRF.ru — СМИ о научной политике, созданное при поддержке Роснауки
 Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)

Примечания 

Наука в России
н
Федеральные агентства Российской Федерации
Организации, основанные в 2004 году
Исчезли в 2010 году